Caecosphaeroma är ett släkte av kräftdjur. Caecosphaeroma ingår i familjen klotkräftor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor 

Klotkräftor
Caecosphaeroma